JGB est un sigle qui peut désigner :
 Japanese Government Bond, l'emprunt d'état du gouvernement japonais ;
 Jerry Garcia Band, un ancien groupe américain de Rock.